Ферекид:

 Ферекид (584/583—499/98 до н. э.) — древнегреческий космолог, современник Анаксимандра, учитель Пифагора.
 Ферекид Леросский — древнегреческий писатель, мифограф и логограф первой половины V века до н. э.